Demofilo – militare greco antico
 Demófilo – etnografo spagnolo
 Demofilo Fidani – regista italiano